Cowell ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Cowell (* 1976), australischer Schauspieler
 Colton Cowell (* 1997), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Cressida Cowell (* 1966), britische Autorin und Illustratorin
 Edward Byles Cowell (1826–1903), britischer Indologe
 Frank Cowell (* 1969), britischer Ökonom
 Henry Cowell (1897–1965), US-amerikanischer Komponist
 Philip Herbert Cowell (1870–1949), britischer Astronom
 Robert Cowell (1924–1960), US-amerikanischer Schwimmer
 Roberta Cowell (1918–2011), britische Rennfahrerin und Pilotin, erste Person, die in UK eine operative Geschlechtsumwandlung machen ließ
 Sidney Robertson Cowell (1903–1995), US-amerikanische Ethnografin und Anthropologin
 Simon Cowell (* 1959), britischer Musik- und Filmproduzent
 Stanley Cowell (1941–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tony Cowell (* 1950), britischer Schriftsteller, Journalist und Radiomoderator

Cowell ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Cowell (South Australia), Küstenort auf der Eyre-Halbinsel in Australien
 Cowell Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Cowell Lime Works Historic District, in Santa Cruz, Kalifornien, ID-Nr. 07001220
 Cowell Memorial Hospital, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 92001730

Siehe auch:
 Covell